Мејси има више значења:
 Мејси (Небраска)
 Мејси (Индијана)